В списке представлены подводные лодки кригсмарине, которые были затоплены своими экипажами перед капитуляцией Германии во Второй мировой войне в ходе операции «Регенбоген». Список составлен по книге С. Э. Морисона «Американский ВМФ во Второй мировой войне: Битва за Атлантику выиграна (май 1943 — май 1945)». Всего в списке 220 подводных лодок.

U-8..U-999

U-1016..U-1406

U-2327..U-2552

U-3001..U-3530

U-4701..U-4712

Прочие

Карта

См. также 
 Список подводных лодок Третьего рейха
 Операция «Регенбоген» (1945)

Примечания

Ссылки 
 uboat.net // Страница операции «Регенбоген»
 uboat.net // Места затопления лодок

Зат
Операции и сражения Второй мировой войны
Немецкие подводные